Алексеенко, Георгий:
 Алексеенко, Георгий Афанасьевич (1917—1979) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Алексеенко, Георгий Иванович (1907—????) — старший чабан племенного овцеводческого совхоза «Советское руно» Министерства совхозов СССР, Ипатовский район Ставропольского края, Герой Социалистического Труда.